Die Russia Open 2015 im Badminton fanden vom 21. bis zum 26. Juli 2015 in Wladiwostok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Tommy Sugiarto (Champion)
 Brice Leverdez 3. Runde
 Ajay Jayaram (Halbfinale)
 Zulfadli Zulkiffli (Halbfinale)
 Chong Wei Feng (Viertelfinale)
 Pablo Abián (Viertelfinale)
 Joachim Persson (zurückgezogen)
 Misha Zilberman (Viertelfinale)
 Petr Koukal (2. Runde)
 Thomas Rouxel (W/O)
 Vladimir Malkov (Viertelfinale)
 Howard Shu (2. Runde)
 Luka Wraber (Finale)
 Henri Hurskainen
 David Obernosterer 3. Runde
 Eetu Heino 3. Runde

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Karin Schnaase (1. Runde)
 Linda Zechiri (2. Runde)
 Iris Wang (Viertelfinale)
 Sabrina Jaquet (zurückgezogen)
 Rong Schafer (1. Runde)
 Jamie Subandhi (Viertelfinale)
 Ksenia Polikarpova (1. Runde)
 Natalia Perminova (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Champion)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Finale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (1. Runde)
 Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
 Baptiste Carême / Ronan Labar (1. Runde)
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Tien Tzu-chieh (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champion)
 Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Finale)
 Ekaterina Bolotova / Evgeniya Kosetskaya (Viertelfinale)
 Pradnya Gadre / Siki Reddy (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
 Vitaliy Durkin / Nina Vislova (Halbfinale)
 Ronan Labar / Émilie Lefel (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Resultate

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok